Келтска лига у рагбију 2011/12. (службени назив: 2011–12 RaboDirect Pro12) је била 11. сезона Келтске лиге у рагбију. 

Трофеј су освојили Оспрејси из Свонзија, пошто су у неизвесном финалу савладали Ленстер.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Оспрејс - Манстер 45-10

Ленстер - Глазгов 19-15

Финале

Ленстер - Оспрејс 30-31

Статистика и награде 

Највише поена

  Ден Бигар 257, Оспрејс
  Данкан Вир 198, Глазгов
  Ијан Китли 187, Манстер
  Греиг Леидлов 168, Единбург
  Крист Бартон 154, Бенетон

Највише есеја

  Тим Висер 13, Единбург
  Алекс Катберт 10, Кардиф
  Симон Зебо 8, Манстер
  Ијан Мадиган 7, Ленстер
  Хано Диксен 6, Оспрејс

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2011.
Рагби у 2012.